A DAHER-SOCATA (antiga EADS SOCATA e SOCATA) é uma fabricante de aviões de pequeno porte movidos a pistão e turboélices para uso particular, executivo ou de treinamento, também é uma fabricante de componentes de aeronaves para outras fabricantes como Airbus, Dassault, Embraer e Lockheed Martin. Sua sede fica em Tarbes, na França.

História 
A companhia foi fundada em 1911 com o nome de Morane-Saulnier, em 1966 após ser comprada pela Sud Aviation mudou seu nome para SOCATA (sigla para Societe de Construction d'Avions de Tourisme et d'Affaires), em 2000 foi adquirida pela EADS. Desde 2015, quando foi adquirida pela DAHER, passou a integrar o nome DAHER-SOCATA.

Produtos 

Produtos atuais
 TBM

Produtos antigos
 Rallye series
 ST 10 Diplomate
 TB 30 Epsilon
 TB 9 Tampico GT
 TB 10 Tobago GT
 TB 200 Tobago XL GT
 TB 20 Trinidad GT
 TB 21 Trinidad TC GT
 TBM 700
 TBM 850
 Socata Horizon

Aviões que não tiveram produção
 TB 31 Omega
 TB 360 Tangara

Ligações externas 

 Sítio oficial

Fabricantes de aviões da França